Kalecik Çayı (« rivière de Kalecik » en turc) peut faire référence à :
 Kalecik Çayı, appelée aussi Akçasu Çayı, rivière turque coupée par le barrage de K.Kalecik dans le district de Hasanbeyli de la province d'Osmaniye ;
 Kalecik Çayı, appelée aussi Gül Deresi, rivière turque coupée par le barrage de Kalecik dans le district de Karakoçan de la province d'Elazığ.